Gastão Elias ha vinto questo torneo per la terza volta di fila battendo in finale Alessandro Giannessi con il punteggio di 7-6(7-4), 6-1.

Teste di serie 

  Thiago Monteiro (primo turno)
  Zdeněk Kolář (semifinale)
  Nuno Borges (secondo turno)
  Christopher O'Connell (quarti di finale)

  Alessandro Giannessi (finale) 
  Dmitrij Popko (secondo turno) 
  Jozef Kovalík (semifinale) 
  Dimitar Kuzmanov (quarti di finale)

Qualificati 

  Ergi Kırkın (primo turno)
  Alex Rybakov (primo turno)
  Fábián Marozsán (secondo turno)

  Lucas Gerch (secondo turno) 
  Alexandar Lazarov (primo turno) 
  Oscar Jose Gutierrez (secondo turno)

Wildcard 

  Pedro Araújo (primo turno)
  Tiago Cação (primo turno)

  João Domingues (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oeiras Challenger II 2022